Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Gand.

|}

Voir aussi 
 
 Autres listes du patrimoine immobilier classé à Gand - Partie 1, Partie 3, Partie 4, Partie 5, Partie 6, Partie 7, Partie 8, Partie 9, Partie 10
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Orientale

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Gand
Gand02